Acetes är ett släkte av kräftdjur. Acetes ingår i familjen Sergestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Acetes